La Supercoupe de Suède voit s'affronter avant le début de la saison, les vainqueurs du championnat et de la Coupe de l'année précédente. Helsingborgs IF ayant réalisé le doublé en 2011, le club se voit opposer à son dauphin, l'AIK Solna. 

Outre le prestige de s'adjuger le premier trophée de l'année, le vainqueur empoche la somme de 250 000 SEK, soit environ .

Feuille de match

Lien externe 
 Feuille du match sur footballdatabase.eu

2012
Football en 2012
Sport en Suède en 2012
Sport à Helsingborg
Sport en mars 2012